Municipio de High Prairie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de High Prairie (condado de Leavenworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Leavenworth.
 Municipio de High Prairie (condado de Webster, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Webster.